

Lokalizacje

Austria 
 Sölden – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst
 Sölden an der Straß – miejscowość w gminie Bruck-Waasen, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Niemcy 
 Sölden – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Zobacz też 
 Sölde